Фасцикуляция — возникающее в расслабленной мышце спонтанное мышечное сокращение («подёргивание»). Может определяться визуально или посредством электромиографии. Является результатом непроизвольной деполяризации , приводящего к сокращению определённой скелетной мышцы.

Фасцикуляции могут вызываться разнообразными причинами. Чаще всего они доброкачественные и периодически могут появляться у здоровых людей. При отсутствии других неврологических признаков (например, атрофии и слабости мышц) может быть поставлен диагноз доброкачественного синдрома фасцикуляции или доброкачественного синдрома крампи-фасцикуляции, что подтверждается данными электромиографии.

Иногда за фасцикуляции ошибочно принимают миокимии, или псевдофаскцикуляции.

Причины

Доброкачественные 
 Стресс
 Мышечное перенапряжение
 Туннельный синдром
 Доброкачественный синдром фасцикуляции

Дефицит витаминов и минералов 
 Дефицит магния
 Дефицит витамина D

Патологические 
 Нейромиотония, также известная как «синдром Исаакса»
 Болезни нижнего мотонейрона, в том числе:
 Полиомиелит
 Боковой амиотрофический склероз
 Спинальная мышечная атрофия
 Воздействие ингибиторов ацетилхолинэстеразы:
 Некоторые препараты для лечения миастении содержат ингибиторы ацетилхолинэстеразы
 Отравление фосфорорганическими соединениями (в том числе инсектицидами)
 Синдром отмены бензодиазепинов
 Бешенство

Методом обнаружения и исследования фасцикуляций является электромиография.

Воздействие химических веществ 
Появление фасцикуляций могут провоцировать некоторые химические вещества и лекарства, в частности дифенгидрамин, дименгидринат, сальбутамол, кофеин, псевдоэфедрин, амфетамины.

Лечение 
Способы лечения зависят от причин возникновения фасцикуляций.

Примечания

Ссылки 

Гиперкинезы
Симптомы заболеваний нервной системы